Урюпин — русская фамилия; женская форма — Урюпина.

Известные носители 

 Урюпин, Валентин Тихонович (род. 1985) — российский кларнетист и дирижёр.
 Урюпин, Егор Егорович[d] (?—?) — общественный деятель, по происхождению купец.
 Урюпин, Иван Андреевич (род. 1980) — российский композитор.
 Урюпин, Игорь Николаевич[d] (род. 1961) — российский шахматист.
 Урюпин, Николай Николаевич (род. 1958) — вице-президент Федерации хоккея России.
 Урюпин, Олег Фёдорович (род. 1954) — основатель религиозной организации «Церковь Иоанна Богослова», автор нескольких книг.
 Урюпин, Павел Степанович (1923—2000) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Урюпин, Фёдор Александрович (1899—1963) — советский государственный и хозяйственный деятель.

См. также 

 Урюпин переулок
 Дом Урюпина
  (значения)
 Урюпинск